Многопёровые  — семейство пресноводных лучепёрых рыб, единственное в отряде многопёрообра́зных (Polypteriformes) и подклассе кладистий (Cladistia). Известно 14 современных видов, распространённых в тропической Африке. Это довольно древняя группа, имеющая некоторые общие признаки с кистепёрыми и двоякодышащими рыбами, которые возникли конвергентно (независимо). Наиболее древние ископаемые находки многопёрообразных относятся к средине юрского периода.

Описание 
Максимальная длина тела многопёровых достигает 1,2 м, но большинство видов не превышает 30 см. Тело покрыто ромбовидными, подвижно сочленёнными между собой ганоидными чешуями. Спинной плавник представляет собой ряд из 5—18 маленьких плавников, что и определило название этих рыб. Грудные плавники имеют в основании мясистую лопасть, что внешне похоже на строение кистепёрых рыб (однако их скелеты абсолютно различны).

Многопёровые имеют очень специфический плавательный пузырь. Он состоит из двух отделов (большего правого и меньшего левого). Оба отдела соединены с кишечником общим каналом и фактически служат дополнительным органом дыхания (помимо жабр). При этом (в отличие от двоякодышащих) внутренние ноздри отсутствуют.

Систематика 
Положение отряда многопёрообразные в классе лучепёрых рыб до сих пор однозначно не определено. Одни ихтиологи относят его к подклассу хрящекостных рыб, другие выделяют вместе с ископаемым отрядом Guildayichthyiformes в отдельную кладу Cladistia, которую противопоставляют группе Actinopteri, в которую включают всех остальных лучепёрых рыб, в том числе и хрящекостных. В наиболее новых систематиках многопёрообразных выделяют в монотипический подкласс кладистий, который считается сестринской группой по отношению ко всем остальным лучепёрым рыбам, то есть к подклассам хрящевых ганоидов (Chondrostei) и новопёрых рыб (Neopterygii).

Классификация 
В семействе многопёровых выделяют 2 современных рода и 14 видов и не менее двух ископаемых родов:
 Род 
 
 Род 
 
 
 Polypterus bichir bichir
 Polypterus bichir katangae
 Polypterus bichir lapradei
 
 
 
 
 
 
 Polypterus palmas palmas
 Polypterus palmas buettikoferi
 
 
 
 Polypterus senegalus senegalus
 Polypterus senegalus meridionalis
 
 
   — поздний миоцен, Чад
  Род 
   — сеноманский век, Египет
  Род 
   — меловой период, Марокко
Род   включён непосредственно в отряд многопёрообразных.

Родственные связи современных многопёровых можно представить следующей кладограммой:

                       Erpetoichthys
                     _E. calabaricus
                    |
                    |
                    |                _P. mokelembembe
      Polypteridae  |               |
     ___|               |      ___P. endlicheri congicus
                    |               |     |
                    |               |   __|   P. ansorgii
                    |               |  |  |  |
                    |               |  |  |__|   _P. endlicheri endlicheri
                    |  Polypterus   |  |     |  |
                    |___|  |     |__| 
                                    |  |        |   __P. bichir bichir
                                    |  |        |__|
                                    |  |           |__P. bichir lapradei
                                    |  |
                                    |  |    
                                    |__|         _P. retropinnis
                                       |   _|
                                       |  |     |   __P. ornatipinnis
                                       |  |     |__|
                                       |  |        |__P. weeksii
                                       |  |
                                       |__|         __P. teugelsi
                                          |   _| 
                                          |  |     |__P. palmas buettikoferi
                                          |__|         
                                             |   _P. senegalus senegalus
                                             |__|
                                                |   __P. delhezi
                                                |__|
                                                   |__P. palmas polli

Примечания 

 
Семейства лучепёрых рыб